Stykkishólmur-Helgafellssveit est une municipalité située sur la péninsule de Snæfellsnes, sur la côte ouest de l'Islande. Elle a été formée en 2022 à la suite de la fusion de Stykkishólmsbær et Helgafellssveit. Le nom est encore provisoire.

La majorité de la population est concentré autour du port de Stykkishólmur, situé dans le fjord Breiðafjörður, à l'entrée du Hvammsförður. C'est notamment le point de départ d'un ferry traversant le Breiðafjörður vers la ville de Brjánslækur via l'île de Flatey.

Histoire 
Un vote a eu lieu en mars 2022 où près de 92 % des résidents de Stykkishólmur et près de 79 % des résidents d'Helgafellssveit ont approuvé la proposition de fusion.  La fusion est opérationnelle en mai 2022.

Composition

Compétence

Démographie

Notes et références 

Municipalité en Norðurland vestra
Division administrative fondée en 2022